Weiken steht für:

 den Nachnamen eines deutschen Geodäten und Polarforschers, siehe Karl Weiken;
 das Dorf Weiken (卫垦村) in der Nationalitätengemeinde Jiejinkou der Stadt Tongjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Weiken (Jiejinkou).